Новооржицкий поселковый совет () — входит в состав
Оржицкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Новооржицкое.

История 
 1980 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Новооржицкое

Примечания